Слайд — прозірка, діапозитив.
 Слайд — технічний елемент при катанні на роликових ковзанах.
 Слайд — гора у хребті Карсон, в горах Сьєрра-Невада (штат Невада, США).